Вітрак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Вітрак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Вітрак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом

Див. також 
 Вітряк — споруда, що використовує силу вітру як джерело енергії